Karkelo est le sixième album du groupe de folk metal finlandais Korpiklaani. Le titre est la traduction finlandaise du mot "fête".

Liste des morceaux 
 Vodka - 2:59
 Erämaan Ärjyt - 2:56
 Isku Pitkästä Ilosta - 4:10
 Mettänpeiton Valtiaalle - 6:41
 Juodaan Viinaa - 3:15
 Uniaika - 4:22
 Kultanainen - 6:16
 Bring Us Pints of Beer - 2:48
 Huppiaan Aarre - 5:12
 Könnin Kuokkamies (Morceau bonus) - 3:04
 Vesaisen Sota - 3:39
 Sulasilmä - 5:37
 Kohmelo - 3:28

Références 

Album de Korpiklaani
Album publié par Nuclear Blast